Кайбулка — река в городе Чебоксары. Длина реки — 2,8 км. 

Течёт в общем северном направлении, берега реки в верхнем и среднем течении поросли деревьями. Впадает в Чебоксарское водохранилище. До его постройки была правым притоком реки Чебоксарки.

Основной приток — ручей Кнутиха, впадающий справа.

Этимология 
Версий названия несколько:
 производное от болгаро-тюркских слов кай (задний) и булка (родник, ручей), что можно перевести как «задний родник». Кайбулка впадала в Чебоксарку справа по её течению, как бы сзади от места первого поселения и крепости;
 от личного имени Хайбулла, распространенного в Казанском ханстве.

Примечания 

Реки, впадающие в Чебоксарское водохранилище
Реки Чебоксар